Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Avit – Charente
Saint-Avit – Drôme
Saint-Avit – Landes
Saint-Avit – Loir-et-Cher
Saint-Avit – Lot e Garonna
Saint-Avit – Puy-de-Dôme
Saint-Avit – Tarn